Тепевахес има више значења:

 Тепевахес (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепевахес, Тепевахес де Абахо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепевахес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику